Die 3. Schweizerische Hochschulmeisterschaften (dazumal 3. Akademische Olympia) fanden vom 29. bis 30. Juni 1918 in Zürich statt.

Resultate

Fechten

Deutsches Säbelfechten

Französisches Säbelfechten

Leichtathletik

Olympischer Zehnkampf

Olympischer Fünfkampf

100 Meter

400 Meter

800 Meter

1500 Meter

5000 Meter

4 × 100 Meter

110 Meter Hürdenlauf

3000 Meter Gehen

Weitsprung mit Anlauf

Dreisprung mit Anlauf

Hochsprung mit Anlauf

Hochsprung ohne Anlauf

Diskuswurf

Kugelstossen

Kugelwurf

Schleuderball

Speerwerfen

Handgranatenwerfen

Schwimmen

100 Meter

1500 Meter

Spiele

Faustball

Korbball

Einzelnachweise 

1918
Sportveranstaltung in Zürich